André Renard peut désigner :

 André Renard (1861-1944), homme politique français ;
 André Renard (1911-1962), syndicaliste belge et initiateur du renardisme ;
 André Renard (1920), footballeur.